Реки в Европе:
 Илль — правый приток Рейна (Австрия).
 Илль — приток Тееля (Германия).

См. также 
 Иль (значения)